Macrochaetus är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Perty 1850. Macrochaetus ingår i familjen Trichotriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Macrochaetus